Tottenham, London kerülete
 Tottenham, kisváros Új-Dél-Walesben, Ausztráliában
 Tottenham, Melbourne elővárosa
 Tottenham, kisváros Ontarióban, Kanadában

hasonló
 Tottenham Hotspur FC, angol férfi labdarúgó-egyesület
 Tottenham Hotspur FC Women, angol női labdarúgó-egyesület
 Tottenham Hotspur Stadion, londoni stadion, a Tottenham Hotspur FC otthona